SEY est un code qui signifie :
 Seychelles, selon la liste des codes pays du CIO,

Voir aussi 

Code